Константи́н Квашни́н: Квашнин, Константин Павлович (1899—1982) — советский спортсмен; футболист и тренер.
 Квашнин, Константин Сергеевич (1914—1966) — советский рабочий-авиастроитель, Герой Социалистического Труда (1961).